Кахар — муніципалітет в Іспанії
 Абдул Кахар — султан Брунею